Il singolare  del GDF SUEZ Grand Prix 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Ágnes Szávay è la detentrice del titolo e ha battuto in finale Patty Schnyder 6–2, 6–4

Teste di serie

  Alisa Klejbanova (secondo turno)
  Alexandra Dulgheru (semifinali)
  Timea Bacsinszky (secondo turno)
  Anabel Medina Garrigues (quarti di finale)

 Peng Shuai (secondo turno)
 Roberta Vinci (secondo turno)
 Ágnes Szávay (campionessa)
 Polona Hercog (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

GDF SUEZ Grand Prix 2010